333 puede hacer referencia a:
 Los años
 333
 333 a. C.
 1333
 2333

 Otros
 (333) Badenia, un asteroide.
 333: el despertar del animal, álbum musical de Forseps.
 #333, álbum musical de Paty Cantú.
 333 North Michigan, rascacielos de Chicago.
 333º Batallón Antiaéreo de Fortaleza de Reserva, unidad de la Luftwaffe.
 Serie 333 de Renfe, locomotora.

 Para el número trescientos treinta y tres, véase Anexo:Números y número natural.